Morgan Fernand Gérard Schneiderlin (Obernai, 1989. november 8. –) francia válogatott labdarúgó, az OGC Nice középpályása, de kölcsönben a Western Sydney Wanderers csapatában szerepel. A Strasbourg csapatában kezdte pályafutását mielőtt 2008 júniusában az angol másodosztályban szereplő Southamptonhoz szerződött. Hét év alatt 260 tétmérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, mellyel kiharcolta az élvonalban való szereplést is. 2015 júliusában 27.000.000 £-ért a Manchester United szerződtette.

Miután az összes utánpótlás csapatban pályára lépett, a francia válogatottban 2014-ben debütált és részt vett az az évi világbajnokságon is.

Pályafutása

Statisztika 

2022. május 21. szerint

Sikerei, díjai

Manchester United

FA kupa: 2016
Community Shield (1): 2016

Fordítás

Jegyzetek

Források 
soccerbase profil

Francia labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1989-ben született személyek
Az RC Strasbourg labdarúgói
A Southampton labdarúgói
A Manchester United labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek
Az Everton labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A Western Sydney Wanderers labdarúgói
Az OGC Nice labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói